Välkommen hem kan syfta på:

Välkommen hem (Asta Kask) – ett musikalbum av Asta Kask
Välkommen hem! – ett musikalbum av Peter LeMarc
Välkommen hem (singel av E.M.D.) – en singel av E.M.D.
Välkommen hem (album av E.M.D.) – ett album av E.M.D.
Välkommen hem (singel av Sonja Alden) – en singel av Sonja Alden
Välkommen hem (sång av Labyrint) – en låt av Labyrint, framförd tillsammans med Dani M. 
Välkommen hem – en roman av Ninni Schulman, 2016
Välkommen hem (Christer Björkman-låt) – en låt av Christer Björkman.